Peque se puede referir a:

 Un término coloquial que se designa a algo pequeño.
 Peque, municipio del departamento de Antioquia, Colombia.
 Peque, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Peque, futbolista español.